

Protagonisti

Ninja 
 Lloyd Monthgomery Garmadon: doppiato in italiano da Andrea Di Maggio e da Dave Franco nel videogioco, mentre nella versione originale del film da Davide Perino.È il leggendario e predestinato ninja verde che appare ne Il risveglio dei serpenti come semi-antagonista, risvegliando le tribù delle Serpentine, per poi unirsi alla squadra e scoprire la sua vera identità. Ne La lega del ninja verde sblocca il suo vero potenziale, diventando il ninja d'oro e sconfiggendo l'Overlord nella battaglia finale. Ne Il riavvio ritorna a essere il ninja verde dopo che l'overlord digitale assorbe i suoi poteri d'oro. Dopo aver bandito il padre nel regno maledetto alla fine de Il torneo degli elementi per salvare Ninjago dagli aspiranti anacondrai, si sente sia demotivato, sia facile preda per il fantasma Morro, che s'impossessa del suo corpo per la maggior parte di Possessione. Dopo essersi liberato, sconfigge Morro. Dopo gli avvenimenti in Le lancette del tempo diventa il nuovo maestro dei ninja, a causa dell'assenza di Wu. Ne I figli di Garmadon si innamora della principessa Harumi, prima di scoprire che lei è in realtà il capo dei figli di Garmadon. Inoltre in questa stagione perde i suoi poteri a causa di un violento scontro avuto con suo padre, che in seguito riacquista. Muore alla fine de La marcia degli Oni ma viene riportato in vita dal Primo Maestro di Spinjitzu. Ne L’isola salverà i suoi amici, incarcerati dai custodi. È il protagonista delle seguenti stagioni: La lega del ninja verde, Possessione, I figli di Garmadon, Braccato (insieme a Wu), L'isola e Cristallizzati.
 Kai Smith: doppiato in italiano da Daniele Raffaeli.È il ninja del fuoco. Prima dell'incontro con Sensei Wu, Kai faceva il fabbro nella bottega un tempo appartenuta a suo padre Ray, denominata "Quattro Armi". È la testa calda del gruppo, e per questo risulta essere piuttosto impulsivo, egocentrico e permaloso. È stato l'ultimo dei quattro ninja originali a scoprire il suo vero potenziale ma il primo a imparare la tecnica dell'Airjiztu. All'inizio, ne Il risveglio dei serpenti, si dimostra invidioso nei confronti di Lloyd, poiché voleva essere lui il prescelto, ma ben presto riesce a capire che il suo destino non è quello di diventare il ninja verde, ma di proteggerlo. È inoltre fratello maggiore di Nya e per questo si dimostra piuttosto protettivo nei suoi confronti. Ne Le lancette del tempo è in grado di creare proprio assieme a sua sorella il "Fusion Dragon", un drago a due teste composto dagli elementi del fuoco e dell'acqua. Inoltre, fino a questa stagione, ha sempre pensato che i suoi genitori fossero morti, ma poi si ricrede quando scopre che Ray e Maya erano vivi e prigionieri dei fratelli del tempo. In Segreti dello Spinjitzu proibito gli vengono rubati i poteri dalla maga e serpentina Aspheera, che poi recupererà in seguito. È l'unico personaggio della serie a utilizzare sempre la stessa tipologia di armi: katana e spada. È il protagonista delle seguenti stagioni: Il risveglio dei serpenti (assieme a Cole, Jay e Zane), Il torneo degli elementi, Le lancette del tempo (assieme a Nya), e della prima parte di Segreti dello Spinjitzu proibito.
 Cole Bucket: doppiato in italiano da Francesco De Francesco.È il ninja della terra. Se fosse stato per suo padre, sarebbe diventato un ballerino, ma di nascosto si è unito alla squadra di Sensei Wu. Solo ne Il risveglio dei serpenti riesce a rivelare a suo padre la sua vera "carriera" e dopo aver riallacciato i rapporti con lui scoprirà il suo vero potenziale. Ne Il riavvio verrà corteggiato da Nya, che seppur non ricambiando, farà scaturire la rottura del legame di amicizia con Jay, ripristinato verso la fine de Il torneo degli elementi; In Possesione, per recuperare la pergamena dell'Airjitzu, rimane vittima di una maledizione di Sensei Yang, diventando un fantasma. Nello speciale Il giorno di chi non c'è più Cole, oltre a ridiventare umano anche grazie all'aiuto di Sensei Yang, acquisisce una nuova forma, denominata RX, che potenzia il suo potere elementare che provoca forti onde d'urto. Ne La marcia degli Oni cadrà nella nube oscura ma, a insaputa di tutti, sopravviverà, e si unirà nuovamente ai ninja alla fine della stagione. Ne  Il Maestro delle Montagne viene rapito dallo stregone del teschio e schiavizzato nei sotterranei. È il protagonista delle seguenti stagioni: Il risveglio dei serpenti (assieme a Kai, Jay e Zane), Il giorno di chi non c'è più e Il maestro delle montagne.
 Zane Julien: doppiato in italiano da Alessandro Rigotti.È il ninja del ghiaccio. È un Nindroide creato dal famoso Dottor Julien per proteggere "coloro che non possono difendersi da soli". Tuttavia, egli inizialmente non è a conoscenza della sua reale natura: ne Il risveglio dei serpenti tramite alcune indicazioni, scopre le sue vere origini, e ciò gli permetterà di sbloccare il suo vero potenziale. Rincontrerà suo "padre" ne La Lega del ninja verde. Ne Il riavvio s'innamora di una Nindroide, P.I.X.A.L, a cui, in un momento di bisogno, da metà del suo processore. Inoltre in questa stagione si sacrifica per salvare Ninjago dalla minaccia dell'Overlord digitale, ma si ricostruisce da solo e ritorna ne Il torneo degli elementi con un nuovo corpo di Titanio, in cui immette nel suo sistema proprio P.I.X.A.L., il cui corpo è andato distrutto. In Segreti dello Spinjitzu proibito si sacrifica nuovamente per salvare Wu da Aspheera, venendo catapultato nel Non-Regno. Qui, mentre cerca un modo per tornare a casa, viene corrotto da Vex e trasformato nell'Imperatore di Ghiaccio. Alla fine della stagione, quando Lloyd pronuncerà la parola "proteggere" tornerà buono ricordandosi del passato. Le armi da lui utilizzate sono quelle da lancio: shuriken / arco e frecce. È il protagonista delle seguenti stagioni: Il risveglio dei serpenti (assieme a Kai, Cole e Jay), Il riavvio e della seconda parte di Segreti dello Spinjitzu proibito (di cui è anche il nemico).
 Jay Walker/Gordon: doppiato in italiano da Stefano Brusa.È il ninja del fulmine. Viene adottato da Ed ed Edna Walker in un deposito di "ferri vecchi" ma in realtà è figlio dell'attore che interpreta il suo personaggio preferito, Fritz Donnegan. Ha un folle senso dell'umorismo e ama inventare oggetti strani come i suoi genitori adottivi. Nella stagione pilota si innamora di Nya. Ne Il risveglio dei serpenti si trasforma in serpente, ma dopo aver parlato con Nya scopre il suo vero potenziale e riesce a tornare umano. Successivamente Nya si innamora di Cole e Jay entrerà in conflitto con lui, fino a quando, nel torneo degli elementi, riusciranno a chiarirsi. In Possessione scopre che nel futuro starà con Nya e in seguito agli avvenimenti di Skybound si fidanza ufficialmente con lei. Infine ne La marcia degli Oni le chiederà di diventare la sua Yang. Nella stagione Prime Empire, affronta insieme agli altri ninja il Meccanico, da cui riescono a rubare una scheda madre appartenente proprio al videogioco Prime Empire. Dopo aver giocato a tredici livelli, entra nel videogioco scomparendo e mettendo in allerta gli altri ninja. È il protagonista delle seguenti stagioni: Il risveglio dei serpenti (assieme a Kai, Cole e Zane), Skybound e Prime Empire.
 Nya Smith: doppiata in italiano da Chiara Gioncardi.È la ninja dell'acqua. Inizialmente, non ritenuta utile dal gruppo nel combattimento, crea l'identità di "Samurai X" con il quale combatte segretamente le Serpentine. Ne Il riavvio, a causa di una "macchina dell'amore" ha dei dubbi sui suoi sentimenti per Jay, e si prende una cotta per Cole, non ricambiata. In Possessione scopre di essere la maestra elementare dell'acqua, sconfiggendo con il suo vero potenziale l'Entità Preminente, e lasciando così la sua carriera da Samurai. In Skybound si fidanza ufficialmente con Jay. Ne Le lancette del tempo, l’identità del Samurai X, viene sostituita da un misterioso nuovo eroe, che si rivelerà in seguito essere P.I.X.A.L.; Nya tenta in tutti modi di scoprire la vera identità del nuovo samurai, senza riuscirci. Sempre ne Le lancette del tempo fa con Kai una clamorosa scoperta, ovvero quella che i suoi genitori sono vivi e prigionieri di Krux. Rincontra i suoi genitori in Seabound, quando i suoi poteri impazziscono e sua madre cerca di aiutarla. Essendo Nya una ragazza molto indipendente, rifiuta inizialmente l’aiuto della madre, ma poi lo accetta volentieri. Tuttavia, alla fine di Seabound è costretta a unirsi con il mare a abbandonare i suoi amici per sempre, per salvare Ninjago dall'attacco di Wojira. Tuttavia, torna in Cristallizzati, rinunciando ai suoi poteri degli elementi e tornando ad essere Samurai X. È la protagonista delle seguenti stagioni: Le lancette del tempo (assieme a Kai) Seabound.

Alleati 
 Wu: doppiato in italiano da Gianni Giuliano, e, nella versione originale da Paul Dobson. È il maestro dei Ninja, fratello di Garmadon e figlio del Primo Maestro di Spinjitzu. Nella stagione pilota compone la squadra formata da Kai, Cole, Zane e Jay e aiuta ognuno dei ninja a trovare il proprio vero potenziale. Ne Le lancette del tempo viene colpito con un pugno del tempo da Acronix, con conseguenza di un invecchiamento più veloce. Alla fine della stagione, tale effetto svanisce, ma rimane bloccato nel tempo con Krux e Acronix. Qui, viene colpito dalla lama dell'inversione e diventa un bambino. A quelle condizioni distrugge l'Iron-Doom (la macchina del tempo) e salta fuori dallo spazio inter-temporale e torna nel presente. Ne I figli di Garmadon viene trovato dai ninja, che all'inizio non capiranno la sua vera identità, poiché si trova ancora nelle sembianze di un bambino. Poi con Kai, Cole, Zane e Jay, è catapultato nel primo regno, dove gli effetti della lama svaniscono e diventa più grande. Qui si scontra con il Barone di Ferro e acquista la fiducia di Primigenia, madre di tutti i draghi. In Segreti dello Spinjitzu proibito si rivela il traditore di cui Aspheera vuole vendicarsi, anche se non ha colpe. Ne Il maestro delle montagne cade in una leggera depressione, notando che i ninja sono ormai diventati autonomi e non hanno più bisogno di lui. Tuttavia, durante la stagione riacquista la felicità. È il protagonista della stagione Braccato (insieme a Lloyd).
 P.I.X.A.L: doppiata in italiano ne Il riavvio da Marzia Dal Fabbro e da Il torneo degli elementi in poi da Benedetta Ponticelli, mentre in originale è doppiata da Jennifer Hayward. È una nindroide creata da Cyrus Borg durante la rivoluzione digitale di Ninjago. Ne Il torneo degli elementi il suo corpo viene distrutto e lei entra nel sistema di Zane, diventando la sua fidanzata e assistente vocale. Ciononostante, ne Le lancette del tempo assume la nuova identità di Samurai X, senza svelarlo ai ninja, che tuttavia lo scoprono ne I figli di Garmadon, dove ritorna ad avere un corpo.
 Dareth: doppiato nella versione originale da Alan Marriott e in italiano da Emiliano Coltorti.  È il proprietario del dojo in cui i ninja allenano Lloyd ne La Lega del ninja verde. È presente in quasi tutte le avventure dei ninja tanto da essere il loro migliore amico senza poteri. Ne Il torneo degli elementi aiuta Nya a raggiungere l'Isola di Chen. Nonostante sia un grande amico dei ninja, è molto sbadato, impacciato e cerca in tutti i modi di diventare il "ninja marrone". In Braccato, Mystaké lo accontenta dandogli un apparente potere marrone, utile però soltanto ad andare in bagno. In Cristallizzati diventa l'avvocato dei ninja.
 Cyrus Borg: doppiato nella versione originale da Lee Tockar, mentre in italiano è doppiato da Paolo Marchese solo nel primo episodio della terza stagione, e da Oliviero Dinelli per tutta la terza.È un inventore che ha ricostruito Ninjago rivoluzionandola dal punto di vista digitale ed è il “padre” di P.I.X.A.L. Ne Le lancette del tempo viene rapito dai vermillion e da Acronix e Krux che lo costringono a costruire una macchina del tempo (l'Iron Doom). In Prime Empire aiuta i ninja a entrare nel videogioco citato nel titolo della stagione.
 Mystaké: doppiata nella versione originale da Mackenzie Gray; Fornisce a Wu alcuni tè particolari, come il tè del Viaggiatore. Ne I figli di Garmadon rivela a Lloyd la verità sulla sua famiglia, dell'esistenza del primo regno e della guerra tra draghi e oni. In Braccato aiuta Lloyd a creare una resistenza contro Garmadon e rivela ai ninja rimasti a Ninjago di essere un Oni che si è convertito al bene. Sempre in Braccato muore uccisa da Garmadon.
 Skylor: doppiata da Valentina Favazza, mentre nella versione originale è doppiata da Heather Doerksen.È il maestra dell'ambra, elemento con il quale può replicare le abilità degli altri maestri elementari, solamente toccandoli. È figlia di Chen, ma non si sa chi sia sua madre; Ne Il torneo degli elementi aiuta suo padre nei suoi scopi malefici, ma in seguito cambia grazie a Kai, tanto da tradire suo padre. In Braccato aiuta Lloyd e Nya, rimasti gli unici ninja a Ninjago. In questa stagione scopre anche di poter combinare gli elementi da lei assorbiti. Quando però acquista il potere di Garmadon, essendo troppo potente, sviene e perde i sensi. Si risveglia quando Garmadon viene sconfitto. In Cristallizati aiuta i ninja a tenere Nya congelata per non fargli perdere la forma, mentre la squadra cerca un modo per farla ritornare umana.

Genitori dei Ninja 
 Il Primo Maestro di Spinjitzu: è il padre deceduto di Garmadon e Wu, leggendario creatore di Ninjago. Nei vari flashback della serie non viene mai fatto vedere in faccia. Nato dallo scontro tra draghi e Oni nel primo regno, abbandona il suo regno natale per crearne uno nuovo, Ninjago. Ne La marcia degli oni incontra Lloyd dopo che è morto e lo fa resuscitare per ringraziarlo del bene che ha fatto a Ninjago.
 Garmadon: doppiato in italiano da Paolo Marchese. È il fratello di Wu, figlio del Primo Maestro di Spinjitzu e il padre di Lloyd. Diventa cattivo in seguito al morso del Great Devaouver. Nella stagione pilota comincia la ricerca delle armi d'oro che vuole utilizzare per conquistare Ninjago. Subito dopo essere stato morso dal Great Devaouver, Garmadon ha cercato un maestro malvagio che lo guidasse, trovando il Maestro Chen, che gli ha insegnato le arti malvagie assieme a un altro allievo, Clouse. Li tradirà per unirsi ai maestri elementari dopo aver conosciuto Misako ed essersi innamorato di lei. Nel Il risveglio dei serpenti uccide il Great Devourer salvando Ninjago ma fugge via rubando le armi d'oro. Ne La Lega del ninja verde, viene posseduto dall'Overlord, risvegliato da lui stesso, e quando Lloyd cancella la malvagità di Ninjago, cancella anche quella di Garmadon. Ne Il riavvio e ne Il torneo degli elementi aiuta i ninja come un Sensei. Poi, per salvare Ninjago da Chen, si fa bandire nel regno maledetto. Ne I figli di Garmadon viene resuscitato da Harumi e diventa imperatore di Ninjago, anche se alla fine di Braccato viene sconfitto da suo figlio Lloyd. Ne La marcia degli Oni, aiuta suo figlio a sconfiggere gli Oni e se ne va da Ninjago. Da quel momento nessuno lo ha mai più visto.
 Misako Monthgomery Garmadon: doppiata nell'originale da Kathleen Barr e in italiano da Aurora Cancian. È la madre di Lloyd, che lasciò il figlio all'Accademia per Cattivi Ragazzi con l'intuizione che sarebbe diventato il Ninja Verde. Era l'amata di Wu, ma alla fine decise di mettersi con Garmadon. Durante il corso de La Lega del ninja verde aiuta i ninja a intralciare i piani di Garmadon. In Braccato cerca di risollevare Lloyd dopo l’apparente perdita degli altri ninja.
 Ray: doppiato nella versione originale da Vincent Tong.È il padre di Kai e Nya ed ex maestro del fuoco. Ha forgiato le armi d'oro per volere di Wu e le lame del tempo per sconfiggere i Krux e Acronix. Successivamente verrà rapito e ricattato proprio da Krux insieme a sua moglie. Entrambi verranno costretti a lavorare per lui.
 Maya: È la madre di Kai e Nya ed ex maestra dell'acqua. Ne Le lancette del tempo riabbraccerà i suoi figli dopo essere stata schiavizzata insieme a Ray da Krux. In Seabound aiuta Nya a controllare il potere dell'acqua.
 Ed Walker: doppiato nella versione originale da Colin Murdock.È il padre adottivo di Jay. Verrà creduto morto quando proprio Jay sentirà la notizia, ma in quel momento lui è sua moglie Edna svelano al figlio di essere stato adottato. Adora costruire macchine di ogni tipo, vivendo in una discarica.
 Edna Walker: doppiata nella versione originale da Jillian Michaels.È la madre adottiva di Jay. È molto dolce e tranquilla e vuole molto bene a suo figlio, anche se adottato.
 Cliff Gordon: Era un attore che interpretava Fritz Donnegan, ossia un eroe immaginario dello spazio cosmico nei film e nei fumetti della serie Starfarer. Era il marito del precedente maestro elementale del Fulmine e il padre biologico di Jay.
 Dottor Julien: doppiato nella versione originale da Mark Oliver.È il "padre" di Zane, Echo Zane, Tai-D e Falco. Muore tra la seconda e la terza stagione di vecchiaia.
 Lou Bucket: doppiato nella versione originale da Kirby Morrow, mentre in italiano è doppiato da Oliviero Dinelli.È il padre di Cole e un grande ballerino. Avrebbe voluto che anche il figlio seguisse le sue orme. È il leader del gruppo ballerino "I fabbri reali".
 Lilly Bucket: È la madre di Cole, morta prima dell'inizio dell'intera serie. Appare per la prima volta nei flashback di Cole nel Il maestro delle montagne.

Creature 
 Ultra Drago: È il drago a quattro teste che i ninja cavalcano insieme nelle prime stagioni.
 Great Devourer: risvegliato da Phytor nella prima stagione, è un gigantesco serpente che con il veleno può rendere malvagio chiunque: ne è un esempio Garmadon.
 Entità preminente: è la regina dei maledetti, nonché l'incarnazione vivente del regno maledetto. Viene portata a Ninjago da Morro.
 Colosso di pietra: È un gigante di pietra creato da Garmadon per impadronirsi di Ninjago. Solo dopo che i ninja hanno imparato a usare le catene nel primo regno, riescono a sconfiggerlo.
 Primigenia: È la madre di tutti i draghi. Il barone di ferro ha sempre tentato di catturarla, ma lei si è sempre fatta sfuggire e alla fine lo ha ucciso.
 Boreal: È un drago fatto di ghiaccio, creato da Zane per distruggere i ninja, quando era sotto la corruzione di Vex e la pergamena dello Spinjtzu proibito.
 Krag: È una creatura apparentemente brusca e spaventosa, ma in realtà dolcissima e tenera. Assomiglia a un grosso yeti.
 Genera-Dolore: In passato era un cattivo drago che spaventava Geckles e Munce nelle caverne, ma che fu ucciso da Lilly, la madre di Cole. Lo stregone del teschio risveglia le sue ossa per distruggere i ninja.
 Zippy: Piccolo drago simpatico e giocherellone ch si trova sull’isola dei custodi.
 Wojira: Serpente marino che controlla gli elementi dell’acqua e del vento grazie agli amuleti dell’onda e della tempesta che ha in testa. Fu sconfitto all’inizio dei tempi da Nyad, prima maestra dell’acqua. Poi dopo essere stata risvegliata da Kalmaar, è stata distrutta da Nya.

Scheletri 
Sono gli antagonisti, insieme a Lord Garmadon, della stagione pilota. Dopo la sconfitta di Samukai, il loro diventa solo un ruolo da comparsa.

 Samukai: doppiato in italiano da Ambrogio Colombo, nella versione originale da Michael Kopsa.È il leader degli scheletri, un tempo Re dell'Oltretomba. Dopo essere stato sconfitto da Lord Garmadon e da lui sottomesso, invia gli scheletri alla ricerca delle Armi d'oro da consegnare a Garmadon, ma, avido di potere, lo tradisce, scoprendo a sue spese che è impossibile maneggiare le armi tutte e quattro contemporaneamente, a causa del loro immenso potere. Samukai così viene tradito da Garmadon, perché il capo degli scheletri, scomparendo, gli permette di aprire un portale e scappare dall'Oltretomba. Ne Il Giorno di chi non c'è più viene riportato a Ninjago grazie al maestro Yang e attaccherà i genitori adottivi di Jay, da cui però verrà sconfitto facilmente.
 Wyplash: doppiato in originale da Michael Dobson.È un generale scheletro dalla mascella allungata che ha lo stesso cappello di Sensei Wu. Tutt'ora si trova nella prigione di Kryptarium.
 Kruncha: doppiato in italiano da Roberto Draghetti, e nella versione originale da Brian Drummond.È il secondo di Samukai insieme a Nuckal. Per quanto sia un po' stupido, è sicuramente più intelligente di Nuckal ma insieme a lui, sono protagonisti di scene comiche.
 Nuckal: doppiato in italiano da Ivan Andreani, e nella versione originale da Brian Drummond.Fa coppia con Kruncha. È sicuramente il più stupido tra i due. Non è in grado di afferrare bene le situazioni, tanto da scambiare sassi con cibo o presentarsi durante un combattimento con sombrero e maracas. Ha una mascella abbastanza allungata, gli occhi sporgenti, ed è insieme a Samukai e Kruncha tra i pochi in grado di parlare.
 Bonezai: È il capo progettista dei veicoli degli scheletri. Purtroppo, non essendo in grado di parlare introduce spesso errori nella costruzione dei veicoli e quindi non può avvisare gli altri.
 Chopov: doppiato nella versione originale da Trevor Devall.Membro dell'esercito degli scheletri. Si occupa della manutenzione dei veicoli. Come Bonezai non parla, quindi gli altri si accorgono dei problemi che ha trovato, generalmente, nel momento in cui qualcosa esplode.
 Frakjaw: doppiato nella versione originale da Trevor Devall.È il collaudatore dei veicoli realizzati da Bonezai.
 Krazi: doppiato nella versione originale da Trevor Devall.È selvaggio, folle e imprevedibile. Quando va in battaglia, porta sempre un osso d'oro appeso al collo. Rispetto agli altri scheltri, ha un grande vantaggio: è l'unico soldato in grado di parlare.

Serpentine

Hypnobrai 
Il loro nome deriva da hipnosis (ipnosi), poiché sono in grado di ipnotizzare le vittime con i loro occhi rossi e i loro sonagli. Sono gli antagonisti principali nel Il risveglio dei serpenti e in minor parte ne La Lega del ninja verde. Da Il riavvio, invece, diventano alleati dei Ninja. Sono le prime Serpentine a essere risvegliate da Lloyd Garmadon.

 Skales: doppiato in italiano da Oliviero Dinelli, e nella versione originale da Ian James Corlett.Appare per la prima volta ne Il risveglio dei serpenti ed è inizialmente il secondo di Slythraa. Apparentemente è umile e servile, ma in realtà è molto intelligente, astuto e ambizioso. Prende il posto di Slythraa come generale, dopo averlo sconfitto in un'Arena Viscida e, in seguito, diventa il secondo di Pythor. Quando quest'ultimo viene divorato dal Great Devourer, cerca di farsi eleggere Re dei Serpenti ne La lega del ninja verde, ma viene preceduto da Garmadon. In seguito lo assiste con riluttanza per poi prenderne il posto. Dopo essere stato intrappolato con tutte le Serpentine sotto terra (a causa di un suo stesso piano), mette su famiglia e diventa un alleato dei ninja. Ne Le lancette del tempo, aiuta ai ninja svelandoli la posizione della base dei vermillion. In Segreti dello Spinjitzu proibito aiuta nuovamente i ninja parlando loro della storia di Aspheera.
 Selma: doppiata nella versione originale da Jillian Michaels.È un Hypnobrai femmina, di colore rosa, moglie di Skales. Ne Il riavvio convince Skales a narrare ai ninja la maledizione del Maestro d'Oro, e ne Il torneo degli elementi, prende parte alla guerra contro gli Aspiranti Anacondrai.
 Skales Jr.: doppiato nella versione originale da Alyssya Swales.È il figlio di Skales e Selma, ma nonostante abbia la pelle blu, ha le sembianze di un umano. È molto simile a Rattla. È molto legato ai genitori, soprattutto a Skales; durante la battaglia contro i falsi Anacondrai, combatte assieme a un altro bambino umano.
 Slythraa: doppiato nella versione originale da John Novak e da Ian James Corlett.È il vecchio leader degli Hypnobrai. Ne Il risveglio dei serpenti è controllato da Lloyd, in quanto cercando di ipnotizzarlo è rimasto ipnotizzato lui stesso dal suo riflesso. Contrariamente a Skales, è molto malvagio e impulsivo.
 Rattla: doppiato nella versione originale da Paul Dobson.È uno dei pochi Hypnobrai con fattezze umane. Non è molto apprezzato dalle Serpentine, ma è un ottimo combattente, solo che obbedisce agli ordini indipentemente da chi li dà e da chi siano i suoi nemici.
 Mezmo: doppiato nella versione originale da Michael Adamthwaite.È un ottimo stratega e obbedisce agli ordini solo se ne capisce lo scopo. Compare nel Il risveglio dei serpenti, lamentandosi con Skales del fatto che Slythraa sia sotto il controllo di Lloyd.

Fangpyre 
I Fangpyre sono la seconda tribù di Serpentine a essere liberata da Lloyd. Sono spesso bicefali e di colore rosso e bianco, e possono trasformare chiunque mordano in esseri serpentiformi. Se mordono loro stessi spunta loro un'altra testa. Il loro nome deriva da Fang (zanna) e Pyre (pira).

 Fangtom: doppiato in italiano da Ambrogio Colombo, mentre nella versione originale da MacKenzie Gray.È il leader dei Fangpyre, ed è un bicefalo. È l'unico ad avere fiducia in Lloyd e ne Il risveglio dei serpenti decide di aiutarlo a sconfiggere gli Hypnobrai, ma nonostante la rivalità fra tribù, Lloyd scopre che Fangtom è amico di Skales, il generale Hypnobrai.
 Fangdam: È il guerriero dei Fangpyre ed è il fratello di Fangtom con il quale condivide la caratteristica di avere due teste.
 Fang-suei: È il capitano d'élite dei Fangpyre. Non è un bicefalo come i suoi superiori e se riceve un ordine lo esegue subito.
 Snappa: È la migliore spia dei Fangpyre, molto istintiva. Obbedisce subito agli ordini che gli vengono impartiti, ma dopo averli eseguiti espone tutti i suoi dubbi.

Constrictai 
I Constrictai sono tra le prime a essere liberate da Pythor e sono capaci di scavare gallerie a grande velocità stritolando un uomo in poco tempo grazie alla loro forza. Il loro nome deriva infatti da "constrictor", una famiglia che comprende serpenti capaci di stringere con forza.

 Skalidor: doppiato nella versione originale da Michael Dobson.È il generale dei Constrictai, il sottogruppo più stupido tra le Serpentine, ma più intelligente nella sua specie. È dotato di grosse spine arancioni situate lungo il corpo e due lunghe zanne argentate.
 Bytar: doppiato nella versione originale da Kirby Morrow.È un ottimo combattente, braccio destro di Skalidor.
 Chokun: doppiato nella versione originale da Vincent Tong.È tra i migliori combattenti Constrictai, anche se ha dei problemi nella lotta per via della sua bassa statura.
 Snike: doppiato nella versione originale da Brent Miller.È un altro guerriero Constrictai ma dalle fattezze umane.

Venomari 
I Venomari sono un'altra tribù delle Serpentine, anche se hanno sembianze umane di colore verde chiaro, mentre con fattezze Serpentine sono verde scuro, con una testa da cobra e quattro occhi gialli. Confondono gli avversari grazie a un veleno allucinogeno, infatti il loro nome deriva da "venenum", ossia veleno in latino.

 Acidicus: doppiato nella versione originale da Paul Dobson.È il generale dei Venomari, inizialmente è diffidente nei confronti di Pythor, per poi ricredersi quando ritroverà la mappa delle lame di Zanna. In Segreti dello Spinjitzu proibito racconta nel dettaglio la storia di Aspheera ai ninja.
 Lizaru: doppiato nella versione originale da Vincent TongÈ il secondo di Acidicus e un ottimo combattente, capace di catturare tra le più grandi creature palustri per poi divorarle. È considerato il migliore della sua specie, infatti in molti cercano di imitarlo.
 Spitta: doppiato nella versione originale da Kirby Morrow.È un grande guerriero, ma ha i denti molto lunghi e sbava veleno ovunque. È molto fedele ad Acidicus e Skales.
 Lasha: È un Venomaro dalle fattezze umane che ha perso un occhio in passato e presenta grosse macchie di sangue coagulato sul corpo. È fedele a chiunque sia il suo signore.

Anacondrai 
La tribù Serpentina Anacondrai è stata coinvolta in passato in una guerra, e assoldata dal Maestro Chen per i suoi poteri. Wu e gli altri Maestri Elementali hanno poi spedito i Generali Anacondrai nel Regno Maledetto, e rinchiuso gli altri in una tomba sotterranea.

 Pythor P. Chamsworth: doppiato in italiano da Sergio Lucchetti e Luigi Ferraro, mentre nella versione originale da Michael Dobson.È l'ultimo Anacondrai rimasto in vita. Ne Il risveglio dei serpenti, una volta liberato da Lloyd, assolderà le altre tribù delle serpentine e risveglierà il Great Deveoruer, da cui viene mangiato. Ne Il riavvio si scopre che è vivo e che dopo essere uscito dallo stomaco del Great Devourer, la sua pelle è cambiata da viola a bianca. In questa stagione si allea con l'Overlord. Ne Il giorno di chi non c’è più attacca Lloyd, ma senza successo. In Cristallizzati viene catturato dai Nuovi Ninja, ma scappa di prigione alleandosi con il consiglio del Re Crystal. Pythor si differenzia dagli altri Anacondrai grazie al suo collo molto lungo.
 Arcturus: doppiato nella versione originale da Scott McNeil.È stato il generale Anacondrai durante la prima guerra serpentina, esiliato nel Regno Maledetto in seguito alla vittoria degli umani nella guerra. Ne Il torneo degli elementi viene liberato dai Ninja e da Pythor sotto forma di spirito. Nella prima guerra serpentina si differenzia dai guerrieri anacondrai grazie alle due gemme di luce che ha sul petto e sul corpo ma anche grazie alla sua armatura dorata.

Guerrieri di pietra e di vengestone
 Overlord: doppiato in italiano da Massimo Rinaldi.È l'oscurità in persona. Nei primi secoli, quando venne creata Ninjago, l’Overlord emerse dall'ombra e creò l'esercito di pietra per conquistare Ninjago. Ma il Primo Maestro di Spinjitzu divise Ninjago in due parti e Overlord venne bandito sull'Isola delle Tenebre, mentre l'esercito di pietra venne sepolto sotto terra. Ne La Lega del ninja verde viene però risvegliato da Garmadon e lo sfrutta per andare via dall'isola impossessandosi del suo corpo. A fine stagione viene sconfitto da Lloyd. Ne Il riavvio torna in forma digitale e tenta in tutti i modi di uscire dal digiverse, il mondo digitale, riuscendoci e diventando il Maestro d'oro. Viene però sconfitto nuovamente, stavolta da Zane. In Cristallizzati torna sotto il nome di Re Crystal, resuscita Harumi e costruisce un esercito di vengestone per far crollare Ninjago nell'oscurità e impossessarsi dei poteri della creazione, ma viene distrutto una terza volta, ancora da Lloyd.

Esercito di pietra 
L'esercito di pietra è composto da truppe antropomorfe di pietra indistruttibili con pelle nera e armatura rossa. Obbediscono a chiunque indossi l'Elmo delle Ombre e parlano in una strana lingua antica. Un tempo furono creati per combattere a fianco dell'Overlord, ma, quando questi fu sconfitto, vennero imprigionati sottoterra.
 Generale Kozu: doppiato in italiano da Alberto Angrisano.È il generale dell'Esercito di Pietra, l'unico con la pelle bianca e che parla sia la lingua umana, che quella dei guerrieri di pietra. Ha quattro braccia e indossa un'armatura rossa e un elmo rosso con due corna nere.
 Guerriero di Pietra Gigante: È un guerriero di pietra gigante che ne La Lega del ninja verde è custodito nel museo. In seguito a numerosi tafferugli prende di nuovo vita, ma viene sconfitto dai ninja.
 Fantaccini dell'esercito di Pietra: Hanno la pelle nera, un cappello rosso e un'armatura. Non parlano la lingua umana e obbediscono a chiunque indossi l'Elmo delle Ombre.

Esercito di vengestone 
L'esercito di vengestone è composto da statue di vengestone create da Harumi con i rifornimenti presi da Shintaro e da fonti più piccole. Queste statue vengono alimentate dal potere del cristallo che l'Overlord assume dopo essere stato resuscitato da Harumi stessa e il consiglio del re Crystal.
 Dragonidi: sono dei possenti e grossi draghi di vengestone, dalle ali di cristallo, che l'Overlod usa per attaccare Ninjago City e i ninja. Vengono spesso cavalcati dai membri del consiglio.
 Fantaccini dell'esercito di vengestone: non parlano mai e sono fatti di vengestone. Possiedono degli scettri con cui sparano raggi che cristallizzano le persone e gli trasformano in zombi di cristallo.
 Statua di vengestone esposta: è una delle tante statue di vengestone, che si trova esposta nel tempio. Prende vita mentre Lloyd sta scappando dall'isola volante e viene sconfitta dal ninja stesso, venendo gettata dall'isola.

Nindroidi malvagi 
 Cryptor: Capo dei nindroidi infettati dall'Overlord. È sarcastico, insensibile, ma anche molto intelligente.
 Guerrieri nindroidi : Sono robot guerrieri da combattimento avanzato o androidi progettati da P.I.X.A.L. sotto l'influenza dell'Overlord. 
 Droni nindroidi : Sono i soldati di base nell'armata di nindroidi dell'Overlord.
 Minidroide: È un nindroide spesso preso in giro da Cryptor per le sue gambe corte.

Maestri degli elementi 
 Ash: doppiato nella versione originale da Brent Miller.È il Maestro del fumo. Può trasformarsi in fumo e diventare intangibile.
 Bolobo: doppiato nella versione originale da Michael Adamthwaite.È il maestro della natura. Può creare delle liane con il suo bastone, con il quale è in grado di imprigionare l'avversario.
 Chamille: doppiata nella versione originale da Maryke Hendrikse.È il maestro della forma. Può assumere le sembianze di qualsiasi persona che abbia toccato almeno una volta.
 Gravis: doppiato nella versione originale da Kirby Morrow nell'episodio 37 e da Mark Oliver nell'episodio 44.È il maestro della Gravità. Può quindi volare e far fluttuare oggetti.
 Mr. Pallido: doppiato nella versione originale da Kirby Morrow. È il maestro della luce. Può rendersi invisibile anche se vestito.
 Jacob Pevsner: doppiato nella versione originale da Paul Dobson.È il maestro del suono. Può attaccare i suoi avversari con onde sonore.
 Karlof: doppiato nella versione originale da Scott McNeil.È il maestro del metallo. Può trasformare il suo corpo in metallo per proteggersi dagli avversari. È il primo perdente del Torneo degli Elementi e fa amicizia con Cole nella fabbrica di noodles del Maestro Chen, aiutandolo a costruire un jet per fuggire. In Braccato darà una grande mano ai ninja per sconfiggere Garmadon.
 Neuro: doppiato in italiano da Luca Graziani e da Gianni Giuliano, mentre nella versione originale è doppiato da Paul DobsonÈ il maestro della mente. Può introdursi e rubare i pensieri degli avversari.
 Tox: doppiato nella versione originale da Ian James Corlett.È la maestra del veleno.
 Shade: doppiato in italiano da Marco Bassetti, mentre nella versione originale da Andrew Francis.È il maestro dell'ombra. È in grado di dissolversi nell'ombra e diventare invisibile.
 Griffin Turner: doppiato nella versione originale da Doron Bell Jr..È il maestro della velocità. Viene catturato dai guerrieri di Chen durante la lotta tra Clouse e Jay. Sia l'aspetto fisico, sia il suo modo di fare sono simili a quelli di Johnny Cage di Mortal Kombat.

Aspiranti Anacondrai 
 Maestro Chen: doppiato in italiano da Mino Caprio.Antagonista principale de Il torneo degli elementi. È ossessionato dagli Anacondrai, tanto che, grazie a un incantesimo, trasforma sé stesso e i suoi scagnozzi in essi. Per realizzare tale incantesimo ruba i poteri ai maestri di ogni elemento e per farlo organizza appositamente il torneo degli elementi, presentato come una semplice competizione, ma che in realtà è un espediente per rubare tutti i poteri.
 Clouse: storico rivale di Garmadon e braccio destro di Chen. Abile con la magia oscura. Si incontrerà ne Il torneo degli elementi come aiutante di Chen e in Skybound quando, dopo essersi liberato dal regno maledetto da cui era stato bandito, libera Nadakhan il Jinn. Viene bandito nuovamente nel regno maledetto negli avvenimenti del libro L’isola delle tenebre, canonico con la serie.
 Zugu : Zugu era uno dei due generali in carica dei cultisti anacondrai che sovritendevano alla produzione delle merci alla fabrica dei noodles. 
 Eyezor: È il generale degli aspiranti. È lui che fa trovare ai ninja l'invito al torneo.
 Kapou: È una guardia. Forma un duo comico con Chope.
 Chope: È una guardia. Forma un duo comico con Kapou.

Fantasmi 
 Morro: doppiato in italiano da Massimo Bitossi, mentre da bambino viene doppiato da Simone Veltroni. Nella versione originale viene doppiato da Andrew Francis e da Michael DobsonÈ il maestro del vento, ex-allievo di Sensei Wu. In Possessione viene liberato dal Regno Maledetto e trama vendetta verso il suo vecchio maestro cercando di liberare l’Entità Preminente. Nell'episodio Il giorno di chi non c'è più si pente e aiuta i ninja a sconfiggere Sensei Yang.
 Arciere dell'anima: È un fantasma dotato di arco, nonché il braccio destro di Morro.
 Bansha: Combatte con delle lame. È una fantasma capace di emettere un urlo che è in grado di far crollare le montagne.
 Ghoultar: Utilizza spesso la falce. È molto strano e adora i noodles.
 Wrhayt: Usa come arma le catene. È il primo fantasma a essere sconfitto dai ninja.
 Spider: Guerriero fantasma.
 Ming: Ninja fantasma.
 Sensei Yang: Appare per la prima volta in Possessione, quando i ninja entrano nel suo tempio cercando di apprendere l'airjitzu, tecnica creata da lui stesso. È inoltre il responsabile che causa la trasformazione di Cole da umano a fantasma. Nello speciale Il giorno di chi non c'è più. catturerà Cole cercando di imprigionarlo nel suo tempio e tornare umano. Alla fine però si pente e fa tornare Cole umano, mentre lui resta a custode del tempio.

Pirati dei cieli 
I pirati dei cieli sono la ciurma pirata capitanata da Nadakhan. In Skybound lo aiuteranno a ricostruire il regno di Djinjago.

 Nadakhan: doppiato in italiano da Roberto Draghetti.Antagonista principale di Skybound, è un pirata djin in grado di esaudire qualunque desiderio, usando però l’inganno e i desideri di chi li esprime per i suoi scopi personali. Quando scopre che il suo regno natale, Djinjago sta crollando a pezzi a causa dei ninja, giura vendetta a questi ultimi e inizia a distruggere Ninjago alzando in cielo zolle enormi di terreno, tentando i costruire una nuova Djinjago. Viene sconfitto da Jay che esprime il desiderio che non fosse stato mai liberato dalla sua teiera.
 Doubloon: Membro dell'equipaggio di Nadakhan, è un samurai con solo due facce, una arrabbiata e una felice, ed è l'unico membro che conosce lo Spinjitzu. In passato era un ladro, ma quando Flintlock lo sorprese mentre rubava dal baule del tesoro dei pirati dei cieli, Nadakhan, lo fece diventare muto. Comunica solo attraverso le due espressioni facciali che ha.
 Dogshank: membro dell'equipaggio di Nadakhan. È una donna forzuta gigantesca. È diventata così perché, pur di vincere, ha desiderato di essere un mostro.
 Flintlock: doppiato in italiano da Stefano Mondini.Braccio destro di Nadakhan e suo primo ufficiale. Ha una precisissima mira. Si allea con i ninja nel finale di Skybound quando si accorge che Nadakhan pensa solo a sé stesso.
 Clancee: doppiato in italiano da Luigi Ferraro.Anello debole dell'equipaggio di Nadakhan. È una serpentina di cui non si sa la razza (probabilmente Venomari) ed è molto stupido. Non ha mai espresso i suoi tre desideri fino a Skybound. È di buon cuore, tanto da aiutare Jay e a ribellarsi sacrificandosi a Nadakhan.
 Cyren: È una donna malvagia. Il suo sogno era di diventare una cantante lirica.
 Bucko: È una spia dei pirati. Prima era un comune cittadino, poi si è unito ai pirati dei cieli.
 Squiffy: È una spia di pirati ed è il miglior amico di Bucko. Prima era un comune cittadino, poi si è unito ai pirati dei cieli.
 Monkey wrench: Scimmia robot e compagno di Dogshank. Prima lavorava come meccanico di barche. Un giorno una scimmia lo disturbò, così Nadakhan ha unito monkey wrench, la scimmia e gli attrezzi facendolo diventare il più grande meccanico di barche.

 Delara: Fu la moglie di Nadakhan, molto simile a Nya Smith.

Esercito dei gemelli del tempo

Lancette del tempo 
 Acronix e Krux: Doppiati in italiano da Stefano Alessandroni (Acronix), e da Oliviero Dinelli (Krux).Chiamati anche le lancette del tempo, sono i maestri del Tempo e gemelli; hanno perso i poteri durante la battaglia degli elementi a causa delle quattro lame del tempo in grado di assorbire qualunque potere. Ne Le lancette del tempo saranno gli antagonisti principali a capo di una nuova tribù chiamata Vermillion creata da Krux di nascosto per quarant’anni, riuscendo a nascondersi sotto l’identità del dottor Sanders. Acronix è stato invece catapultato a quarant’anni dopo a scontrarsi con il maestro Wu. Vengono dispersi nel tempo e sconfitti da Wu che a causa dell’effetto delle lame, diventa bambino e torna nel presente.

Vermillion 
È una tribù Serpentina che ha il corpo formato da dei serpenti, è la progenie del Great Devourer.

 Macchia: Comandante supremo dei Vermillion. L'unica donna della tribù delle Serpentine. All'inizio comandava insieme ai generali Blunk e Raggmunk, ma è salita di grado dopo aver recuperato dai ninja due delle lame del tempo che hanno sottratto a Krux e Acronix.
 Raggmunk: Generale secondario dei Vermillion, non va d'accordo con Blunk; possiede un'armatura che ricopre gran parte del suo corpo.
 Blunk: Altro generale secondario, che litiga spesso con Raggmunk.
 Rivett: Soldato Vermillion rosso e privo di un occhio.
 Slackjaw: Soldato Vermillion uguale a Raggmunk ma di colore rosso.
 Buffmilion: Variante dei soldati Vermillion. È gigantesco, possiede quattro teste-serpenti ed è dotato di una eccezionale forza bruta, ma non è molto intelligente.

Figli di Garmadon 
Banda di criminali che vogliono riportare in vita la parte Oni di Garmadon.

 Harumi: Doppiata in italiano da Giulia Franceschetti.È la leader dei Figli di Garmadon ed ex Principessa di Giada; Lloyd si innamora di lei, che però lo inganna per riuscire a impossessarsi dell'ultima Maschera Oni e resuscitare Lord Garmadon. È una ragazza intelligente, furba, fredda, astuta, coraggiosa e provocatoria. È l'antagonista principale della stagione I figli di Garmadon e l’antagonista secondario di Braccato. Alla fine di quest'ultima stagione, muore a causa del crollo di un edificio in cui lei era presente. In Cristallizzati, però, si scopre che è viva ed è stata resuscitata dall'Overlord, a cui costruisce un esercito in vengestone. Alla fine della stagione si redime e si allea con i ninja.
 Killow: Membro dei Figli di Garmadon di alto grado, robusto e forte. È il portatore della Maschera Oni dell'Inganno.
 Ultra Violet: Membro dei Figli di Garmadon di alto grado. È un po' fuori di testa e impugna sempre un sai. Lei e Harumi si dividono la Maschera Oni dell'Odio. Gli piace prendere in giro i Ninja. In Segreti dello Spinjitzu proibito, si troverà incarcerata nella prigione di Kryptarium e tenterà di evadere, ma fallendo. In Prime Empire aiuta il Meccanico a impossessarsi della scheda madre del videogioco.
 Mr. E / Mr. F: Membro dei Figli di Garmadon di alto grado, noto per portare sempre un casco. All'inizio della stagione riesce a impossessarsi, durante l'attacco a palazzo, della Maschera Oni della Vendetta. Successivamente, durante lo scontro con Zane, si rivela essere un Nindroide. Viene distrutto da Garmadon nel secondo episodio di Braccato per aver fallito nella missione di catturare Lloyd. Tuttavia, in Cristallizzati viene ricostruito in una nuova versione come Mr. F e si unisce al consiglio del Re Crystal.
 Luke Cunningham: Membro dei Figli di Garmadon. Viene definito dai ninja come "L'uomo con la maschera bianca". Interrogandolo alla centrale di polizia, Zane e Cole riescono a scoprire dov'è situato il covo della gang.

Cacciatori di Draghi 
Sono un popolo rozzo e barbaro, ma comunque evoluto, che si trova nel primo regno. Cacciano i draghi per sfruttare i loro elementi o per mangiarli. Dopo la morte del Barone di ferro, i cacciatori smettono di uccidere i draghi e iniziano a collaborare con loro.

 Barone di Ferro: Doppiato in italiano da Stefano Alessandroni.Cattivo principale di Braccato nel primo regno. È il capo dei Cacciatori di Draghi. Durante il corso della stagione si scontra con i ninja, catturandoli. Il suo scopo nella vita è stato sempre quello di trovare l'Armatura d'Oro del drago, appartenente al Primo Maestro di Spinjitzu, in tal modo da comandare i draghi a suo piacimento. Viene ucciso da Primigenia, la madre di tutti i draghi.
 Heavy Metal/Fede: Braccio destro del Barone di Ferro, nonché il suo cacciatore più forte. Nonostante tutto tradisce quest'ultimo e aiuta i ninja a sconfiggerlo. Si rivela essere una donna di nome Fede. Quando il Barone di ferro viene ucciso, prende il comando del suo popolo. Ne La marcia degli Oni va a Ninjago per avvisare i Ninja dell'arrivo imminente degli Oni.
 Jat Jack: Cacciatrice di Draghi e come mezzo ha il jetpack. È invidiosa di Heavy Metal e del ruolo che ricopre, ma poi le diventerà grandissima amica.
 Strisciaragno: Cacciatore che al posto delle gambe ha delle zampe di ragno meccaniche.
 Muzzle: È il miglior amico di Strisciaragno.
 Scar Spaccacrani: è un comune cacciatore di draghi che incontra Cole e il piccolo Maestro Wu.

Oni 
 Omega: Capo assoluto di tutti gli Oni. Brandisce un bastone e cerca di cancellare la creazione di tutti i Sedici Regni con la distruzione. Alla fine de La marcia degli Oni, lui è tutti gli altri ogni vengono distrutti dai ninja, con il tornado della creazione.
 Guerriero Oni: È un comune guerriero Oni.
 Mini Oni: È un Oni di piccole dimensioni.

Club degli esploratori 
 Clutch Powers: È considerato l'esploratore migliore di Ninjago, anche se si rivela essere un uomo pigro ed egocentrico. Ha scritto un libro su come sfuggire alle trappole mortali. Esplora la piramide di Aspheera con i ninja in Segreti dello Spinjitzu proibito. Ne L'isola si perde insieme al maestro Wu e Misako venendo catturato dai custodi.
 Dwayne: È lo stagista di Clutch Powers adesso assistente di sindaco Ulysses Trustable.
 Cecil Putnam: È uno dei membri principali del club degli esploratori. Avvisa i ninja della sparizione di Misako sull’isola perduta nel turbine delle tempeste. Il suo carattere è molto odioso per via del fatto che non fa entrare nessuno del club se non membro, anche se il mondo è in pericolo.
 Percy Shippelton: È un archeologo e uno dei membri principali del club. Ha una lente a contatto a un occhio e dei baffi grigi.
 Smythe: È un esploratore e uno dei membri più importanti del club.
 Underhill: È uno dei membri principali del club, a cui tiene particolarmente.

Pyro vipere 
 Aspheera: doppiata in italiano da Sabrina Duranti.È una serpentina maga, rimasta imprigionata per anni in una piramide. Quando viene liberata vuole infatti subito vendicarsi dell'impostore (il Maestro Wu) che l'ha tradita facendola restare intrappolata per anni in una piramide. In Cristallizzati viene liberata di prigione dai Ninja, per aiutarli a riportare indietro Nya. Tuttavia, dopo aver contribuito al ritorno della ragazza, si unisce al consiglio del Re Crystal.
 Char: Viene trovato da Asphera nel museo di Ninjago, diventando il suo braccio destro. Non è un abile guerriero e non è molto intelligente.
 Pyro distruttore: Guerriero dell"esercito di vipere.
 Pyro falciatore: Guerriero dell'esercito di vipere.
 Pyro frustatore: Guerriero dell'esercito di vipere.

Abitanti del Non-Regno

Mutaforma 
 Akita: È una mutante, si può trasformare in un lupo bianco con tre code rosse. Aiuta Lloyd nel non-regno a raggiungere il castello dell'imperatore di ghiaccio.
 Kataru: doppiato in italiano da Alessio De Filippis.È il fratello di Akita ed è anche lui un mutante. Si trasforma in un orso. In Segreti dello Spinjitzu proibito è prigioniero di Vex, ma viene liberato a fine stagione.

Popolo del grande lago 
 Sorla: È un'anziana donna molto saggia che aiuta i ninja ad affrontare i pericoli del Non-Regno e a tornare a Ninjago.
 Boma: È un esploratore e pescatore. Sa usare arco e frecce ed è il migliore amico di Uthaug.
 Uthaug: È un pescatore ed è il migliore amico di Boma. Insieme a lui avviserà il suo villaggio dell’attacco dei guerrieri di ghiaccio.

Guerrieri di ghiaccio 
 Imperatore di ghiaccio: È un perfido cattivo che ha congelato tutto il Non-Regno e ha completamente intrappolato nel ghiaccio gli abitanti del villaggio dei mutanti. Alla fine di Segreti dello Spinjitzu proibito, viene svelato che l'imperatore è Zane, corrotto da Vex e della pergamena dello Spinjitzu proibito.
 Vex: È il generale dell'esercito di ghiaccio. È molto malvagio poiché nonostante dovesse essere un mutaforma, non è mai riuscito a trovare la sua forma animale e si vuole vendicare. Per farlo ha corrotto Zane, potendo così controllare tutto il Non-Regno.
 Grimfax: È il vero proprietario del castello di ghiaccio, sottomesso con la forza da Vex. Quando scopre che Zane è in realtà l'imperatore di ghiaccio, si ribella e aiuta Lloyd nella missione.
 Spadaccino della tormenta: È un samurai di ghiaccio dotato di spade.
 Arciere di ghiaccio: È un guerriero di ghiaccio dotato di arco.
 Samurai blizzard: Samurai di ghiaccio.

NPC ed Avatar di Prime Empire 
Prime Empire è il videogioco creato da Milton Dyer. A differenza degli altri giochi, questo è vivo e ci si può entrare all'interno.

 Unagami: È il cattivo principale della stagione Prime Empire. È il gioco stesso, ma sotto forma di avatar. Nel livello finale Jay lo affronta e lui gli svela che grazie a un portale potrà arrivare a Ninjago city per portare il caos. Alla fine si scopre che non è un perfido cattivo, ma è solo un po' confuso del perché il suo creatore, Milton Dyer, lo abbia abbandonato. Quando scopre la verità diventa buono assumendo l'avatar di un bambino, e liberando tutte le persone presenti nel gioco come cubi di energia.
 Scott: È la prima persona a entrare in Prime Empire. Prima di rimanere intrappolato per trent'anni nel gioco, Scott lavorava come meccanico. Aiuta i ninja a scappare dalle visiere rosse. Si sacrifica usando la sua ultima vita e diventando un cubo di energia per salvare i ninja.
 Okino: È un samurai che aiuta i ninja a superare il livello per conquistare la prima katana in Prime Empire.
 Pilota Sette: È un pilota programmato a perdere sempre allo stesso punto della gara. Grazie alle parole di Lloyd va contro la sua programmazione e aiuta i ninja nella loro missione di conquistare la seconda katana.
 Richie: È un ratto di colore rosa. È dotato di una tavola da surf volante.
 Haunser: È un ratto verde, dotato di una tavola da surf volante. Si gratta sempre.
 Visiere rosse: Sono un esercito di milioni di guardie che proteggono Unagami e che inseguono ovunque i ninja e Scott. Sono in grado di resistere ai colpi di blaster e sono in grado di riconoscere i nemici da grandi distanze.
 Droni: Vengono usati dalle visiere rosse per inseguire i ninja. Uno di loro ha il compito di recuperare i blocchi di energia delle persone morte e di portarli a Unagami per costruire il portale della manifestazione da cui accedere a Ninjago.
 Avatar Harumi: Ha le sembianze di Harumi. È il boss di uno dei livelli finali del gioco e affronta Lloyd in duello. La sua tecnica è quella di far credere a Lloyd di essere reale. Al termine dello scontro Lloyd riesce a sconfiggerla ma perde tutte le sue vite.

Abitanti di Shintaro 
Gli abitanti di Shintaro si dividono in due parti: la prima parte con gli abitanti sopra la montagna su cui sorge il regno, e la seconda parte con gli abitanti sotto la montagna, nelle caverne che si sviluppano sotto il regno. Sopra la montagna abitano degli uomini di pelle bianca alati. Sotto la montagna abitano due tribù: i Geckle e i Munce.

 Vania: doppiata da Emanuela Damasio.È la principessa di Shintaro, figlia del Re Vangelis. Quando scopre che suo padre è lo Stregone del teschio, gli andrà contro e si alleerà con Cole e i ninja. Quando Vangelis viene sconfitto, lei è nominata regina di Shintaro.
 Vangelis/Stregone del teschio: È il cattivo principale della stagione Il maestro delle montagne e rapirà Cole. Schiavizza i popoli dei Geckle e i Munce per lavorare nelle miniere. Alla fine viene sconfitto da Cole e perde il potere di sovrano di Shintaro che va a sua figlia Vania, finendo imprigionato nel carcere della città. Tuttavia, in Cristallizzati viene liberato dai ragni di cristallo e si unisce al consiglio del Re Crystal.
 Hailmar: È un uomo alato, inizialmente il braccio destro di Vangelis, ignaro del tutto che sia lo Stregone del teschio. È a capo delle Guardie Alate di Shintaro. Dopo che Vangelis viene detronizzato, Hailmar diviene il braccio destro della nuova regina Vania.
 Engelbert: È un vecchio uomo alato che abita nel regno di Shintaro.

Baratrini/Altini 
 Fungus: È il mago che aiuta Cole nei sotterranei di Shintaro e fa parte dei "Baratrini". È stato bandito dal Re Vangelis nel baratro della terra insieme a Korgran e Plundar. Quando riescono a uscire dalla caverna, il suo gruppo assume il nome di "altini".
 Korgran: Aiuta Cole nei sotterranei di Shintaro e fa parte dei Baratrini/Altini. Anche lui è stato bandito nei sotterranei con Korgran e Plundar.
 Plundar: Aiuta Cole nei sotterranei di Shintaro e fa parte dei Baratrini/Altini. È stato bandito nei sotterranei con Korgran e Plundar. È un esperto ladro.

Geckle 
 Gulch: È a capo della tribù dei Geckle. Infatti è il cancelliere del tribunale che prende decisioni sul territorio dei geckle.
 Garpo: È uno dei Geckle insieme a Ginkle e Groko, che viene incaricato di raccogliere il muschio delle caverne.
 Ginkle: È uno dei Geckle insieme a Garpo e Groko, incaricato di raccogliere il muschio.
 Groko: È uno dei Geckle insieme a Garpo e Ginkle, incaricato di raccogliere il muschio delle caverne.
 Gleck: È il Geckle che si intrufola nella stanza di Cole scambiandolo per Lilly. È molto legato a Lilly, infatti è in possesso di un medaglione con una sua foto.
 Gliff: È uno dei membri più importanti del tribunale dei Geckle. Porta una benda all'occhio destro.

Munce 
 Murtessa: È la regina della tribù Munce. Ha sviluppato sentimenti per Jay e ha sfidato Nya come la sua rivale per il suo affetto, perdendo.
 Murt: È uno dei Munce schiavizzati dallo stregone del teschio. È molto stupido ma nonostante ciò aiuta i ninja a scappare.

Custodi dell'amuleto 
I custodi sono delle creature viola che abitano su un'isola perduta e circondata dalle tempeste. Questi custodi sono stati incaricati fin dall’inizio dei tempi di proteggere e custodire l’amuleto della tempesta, un tempo appartenente alla creatura marina Wojira.

 Mammatus: È il capo dei custodi ed è l’unico che possiede il bastone che funge da chiave per prendere l’amuleto della tempesta.
 PoulErik: È uno dei custodi più popolari. Ha due teste una sopra l’altra e per questo spesso i ninja si confondono e non capiscono se stanno parlando con una persona o con due.

Abitanti di Merlopia 
Merlopia è un'antica città marina che si trova negli abissi dell’oceano. È abitata da calamari e pesci umanoidi chiamati merlopiani.

 Trimaar: È il re dei Merlopiani. È buono, onesto, sincero e sensibile. Adotta Benthomaar nella sua famiglia e lo tratta come un vero figlio. Tuttavia muore ucciso dal suo vero figlio, Kalmaar.
 Kalmaar: È il figlio di Trimaar, inizialmente principe, poi re, di Merlopia. Uccide suo padre per prendere la carica di sovrano. Odia profondamente tutti coloro che non sono Merlopiani, soprattutto gli abitanti della superficie. Secondo la sua idea, gli umani hanno saccheggiato il mare con le loro terre togliendo quello che prima apparteneva solo ai Merlopiani. Per questo motivo risveglia Wojira e inonda Ninjago, ma quando perde il controllo della creatura marina, viene divorato da quest’ultima.
 Benthomaar: È il figlio adottivo del re Trimaar. Non ricorda nulla dei suoi veri genitori ed è una persona innocente e coraggiosa. Il suo nome significa "mare profondo". Ha sempre cercato di avere un bel rapporto con Kalmaar, ma successivamente si è accorto come il fratellastro lo ha sempre usato per i suoi scopi malefici.
 Gripe: È il servitore di Kalmaar. Infatti gli sta sempre vicino e quando appare dal nulla lo fa spaventare. A differenza degli altri Merlopiani che sono costituiti da tratti blu, lui è verde.
 Glutinous: È un Merlopiano scienziato e studioso. Ha perso le gambe e cammina con delle protesi robotiche. Inoltre porta sempre una lente all’occhio con sé. È spesso timoroso è debole. Infatti inizialmente aiuta Kalmaar a cercare l’amuleto mancante per risvegliare Wojira, ma al risveglio delle creatura si pente e avvisa i ninja del pericolo imminente.
 Nyad: È una ragazza merlopiana, nonché prima maestra dell'acqua. Quando il Primo Maestro di Spinjitzu arrivò a Ninjago, lo aiutò a combattere Wojira e si unì all'oceano diventando un tutt'uno con esso. Viene citata spesso in Seabound, ma appare per la prima volta in Cristallizzati, quando aiuta Nya a ritrovare i suoi ricordi.

Nuovi Ninja 
I Nuovi Ninja sono un gruppo di eroi che appare per la prima volta in Cristallizzati, quando i ninja originali sono scomparsi dalla scena pubblica per la scomparsa di Nya e il nuovo sindaco preferisce avere nuovi eroi. Attualmente, non si sanno ancora i veri nomi dei Nuovi Ninja.

 Ninja turchese: È il leader del gruppo. È un ragazzo piuttosto vanitoso e irritante, ma forte nel combattimento. Usa spesso La spada e gli shuriken.
 Ninja arancione: È una ragazza che combatte spesso utilizzando due spade.
 Ninja fucsia: È un ragazzo che stima molto i vecchi ninja, ma che tuttavia gli definisce antiquati.
 Ninja rosa: È un ragazzo dall'enorme forza. La sua arma è un martello gigante.
 Ninja giallo: È una ragazza, nonché l'unico membro della squadra a non aver ancora parlato nella serie.

Corpo di polizia e governo di Ninjago 
La polizia di Ninjago svolge un ruolo molto importante nella città e aiuta spesso i ninja. In Skybound il corpo di polizia arresta i ninja che sono stati incastrati. In Cristallizzati accade la stessa identica cosa, poiché i ninja liberano illegalmente Aspheera dalla prigione di Kryptarium senza il consenso del sindaco.

 Ulysses Norville Trustable: È il sindaco di Ninjago, eletto in Cristallizzati. Odia i vecchi ninja eroi e vigilanti, poiché li definisce distruttivi e pericolosi per la società. Per questo istituisce una squadra di Nuovi Ninja.
 Il Commissario: Il suo nome non è mai stato svelato, ma ricopre la carica di capo della polizia. In Skybound cerca di catturare i ninja, ritenuti colpevoli di azioni non fatte da loro. Quando scopre la verità li aiuta e affronta i nemici con loro. È spaventato dall'idea che altri cattivi attacchino Ninjago. Lavora sempre a un modellino di un peschereccio, anche se è sempre allo stesso punto.
 Hounddog McBrag: Sceriffo dalla alta reputazione, incaricato di catturare i ninja quando questi ultimi evadono di prigione in Cristallizzati.
 William Horace Ossoduro: È il giudice che si occupa del processo dei ninja in Cristallizzati, dopo che hanno liberato Aspheera dalla prigione di Kryptarium.
 Detective Simon: È un detective del dipartimento di polizia di Ninjago City. A differenza del suo omologo Tommy, Simon adotta un approccio molto più pacifico e prudente nel suo lavoro.
 Detective Tommy : È un detective della polizia di Ninjago City. A differenza di Simon, Tommy ha un approccio molto più aggressivo con il suo lavoro.
 Ufficiale Noonan: È un ufficiale di polizia che va spesso con O'Doyle.
 Ufficiale O'Doyle: È un ufficiale di polizia. A differenza del suo amico Noonan è molto più giovane.
 Ufficiale Jimmy: È un giovane poliziotto sempre disponibile al commissario. Infatti lo avvisa di ogni problema corrente a Ninjago City.

Criminali di Ninjago City 
 Ronin: doppiato nella versione originale da Brian Dobson.È un mercante, ma soprattutto un ladro. Ruba a Stiix il rotolo dell'Airjitzu in Possessione, mentre in Skybound imprigiona i Ninja nel Kryptarium. Ne L'isola inganna i custodi per rubare le loro ricchezze. A parte questi episodi, si dimostra spesso anche alleato dei Ninja.
 Il meccanico: È un cattivo che appare per la prima volta in Skybound. Crede di essere il cattivo più forte, ma in realtà è solo un comune criminale. Cerca di liberare Unagami da Prime Empire. In Cristallizzati viene utilizzato dai ninja per entrare nel consiglio del Re Crystal, dove viene invitato. Tuttavia scappa mandando in fumo il piano dei ninja.
 Capitan Soto: doppiato in italiano da Fabrizio Russotto.È il primo capitano della Destiny Bounty; Viene evocato nel corso de La Lega del ninja verde insieme alla sua ciurma, dalla Mega arma d'Oro di Lord Garmadon. Aiuta i ninja in Skybound mostrando loro l'ubicazione della mappa dell'isola della Vedova Tigre e spiegando loro come imprigionare Nadakhan.
 Fuccellino: Si crede un gran criminale anche se non ha mai visto un ninja dal vivo. È imprigionato nella prigione di Kryptarium per malefatte semplici e per crimini non troppo gravi.
 Fratello di Fuccellino: Lo trovano Zane e P.I.X.A.L. in un bar quando solo alla ricerca di Milton Dyer.
 Miss Demeanor: Criminale che odia la campagna. È una donna con i capelli rossi a forma di cresta. Trasporta carichi di vengestone per conto del Re Crystal.

Personaggi non classificabili 
Questi personaggi non sono classificabili in una categoria, ma appaiono spesso nella serie, regalando talvolta anche scene comiche.
 
 Patty Keys: È una donna che ne La Lega del ninja verde affitta un appartamento ai ninja per far allenare Lloyd. In Possessione diventa la guida del tempio di Sensei Yang, raccomandando ai turisti di non addentrarsi all'interno dell'edificio.
 Il postino: È un uomo che consegna la posta a tutta Ninjago. Tuttavia quando la consegna ai ninja gli capitano divertenti equivoci.
 Gale Gossip: È una giornalista di Ninjago con una certa invidia nei confronti del collega Fred Finley. Appare da Il risveglio dei serpenti in poi, mostrando delle dirette di cosa accade a Ninjago mentre i ninja sono altrove. Dareth ha una cotta per lei, e la salverà ne I figli di Garmadon senza però farsi riconoscere.
 Vinny Folson:  doppiato in italiano da Nanni Baldini, È il cameraman di Gale Gossip, che lavora per NGTV News.
 Timothy Batterson: conosciuto anche come Twitchy Tim, aiuta i ninja ad affrontare l'isola inesplorata. È stato colpito dodici volte da un fulmine nella sua vita.
 Milton Dyer: È il creatore di molti videogiochi famosi di Ninjago come "Lava Zombie. Il suo capolavoro è Prime Empire, tuttavia mai completato fino a quando il gioco stesso "Unagami" decide di terminare la sua programmazione da solo, ma poi ricongiungersi con il suo creatore.
 Signora Dyer: È la madre di Milton Dyer. Zane e P.I.X.A.L. andranno a trovarla quando sono alla ricerca proprio di suo figlio Milton Dyer, scomparso da anni.
 Fred Finley: È il miglior reporter di Ninjago City, invidiato dalla collega Gossip Girl.
 Rufus McCallister: È uno dei fumettisti più famosi di Ninjago. Ne La marcia degli Oni offre alla città il progetto del nuovo Bounty regalato ai ninja.
 Dan & Kevin Hageman: I due creatori della serie, comparsi in un episodio de Il torneo degli elementi e di Skybound.
 Fenwick: È il capo del regno delle nuvole. Si mostrerà gentile e pacifico ai ninja, ma poi li tradirà aiutando Morro e i fantasmi.
 Nobu: doppiato nella versione originale da Michael Adamthwaite; è un ragazzo che aiuta i Ninja nel Regno delle Nuvole.
 Delara: Non è mai apparsa nella serie. Un tempo serviva Nadakhan, della quale era follemente innamorato, come timoniere. In Skybound Nya viene scambiata da Nadakhan per Delara e perciò la fa rapire per sposarla. Nell'ultimo episodio della questa stagione, dato che Nadakhan possedeva desideri infiniti e senza alcuna regola, la sua anima venne incarnata nel corpo di Nya.
 Laval: È il protagonista della serie LEGEND OF CHIMA, appare in Possessione durante la lotta tra Lloyd e Morro che viaggiano attraverso i regni di Ninjago.
 Janjikan: È il padre di Nadahkan, nonché re di Djinjago, finché non perde i poteri con la distruzione del suo regno. Dona al figlio la spada appartenuta alla sua famiglia da generazioni.
 Echo Zane: doppiato in italiano da Alessandro Rigotti, mentre nella versione originale è doppiato da Brent Miller.È il "fratello" di Zane e vive nel faro con Tai-D. Rispetto a Zane è un rottame.
 Tai-D: È un piccolo robottino che si occupa della manutenzione del faro creato dal Dottor Julien.
 Falco: Messaggero dei ninja, creato dal Dottor Julien.
 Li'l Nelson: doppiato nella versione originale da David Reynolds e in italiano da Gabriele Patriarca. Gli piace essere definito ninja viola. In Skybound è un bambino infortunato che aiuta i ninja a scappare dai loro fan troppo oppressivi. In Segreti dello Spinjitzu proibito diventa un ragazzo dei giornali e avverte Wu del pericolo di Aspheera. Quando Wu lo paragona al ninja verde, Nelson è al settimo cielo. In Seabound aiuta Antonia a portare al sicuro l'amuleto della tempesta.
 Antonia: È una ragazza dei giornali, che fa subito amicizia con Nelson. Aiuta i ninja a portare via l’amuleto della tempesta dalle mani di Kalmaar.
 Jake: È un bambino fan dei ninja. In Segreti dello Spinjitzu proibito incita Kai quando è senza poteri a combattere comunque è ad aiutare i suoi amici.
 Sally: Ragazza dai capelli rosa e con gli occhiali. È un'aspirante cantante che appare per la prima volta nella serie in Cristallizzati, quando aiuta i ninja a scappare dalla polizia e Zane a riavere le sue emozioni.

Note 

Ninjago: Masters of Spinjitzu